«Максима́льный срок» () — американский боевик режиссёра Киони Ваксмана. Фильм вышел сразу на видео в США 6 ноября 2012 года.

Сюжет 
Сотрудники секретного спецподразделения Кросс (Стивен Сигал) и Мэннинг (Стив Остин) получают приказ проконтролировать прибытие в тюрьму двух особо важных женщин-заключённых. Но вскоре для освобождения этих узниц прибывает команда наёмников и начинает штурмовать эту тюрьму. Кросс и Мэннинг затем выясняют тайну, связанную с этим женщинами.

В ролях

Рецензии и критика 
Фильм получил негативные рецензии и низкие оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 25 % из 100, на IMDB.com — 4,9 из 10.

Примечания

Ссылки 
  
 

Фильмы про организованную преступность
Фильмы о тюрьме
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы-боевики США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2012 года
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях